Oberhaid kan syfta på:

Geografi-

Tyskland 

 Oberhaid, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Oberhaid, Bamberg – kommun i Landkreis Bamberg, Bayern, Oberfranken,